Robert Frucht, matematico tedesco
grafo di Frucht
teorema di Frucht
Frücht, comune tedesco

Altri progetti